Світлякові – родина комах
 Світляк — американський науково-фантастичний телесеріал 
 Світлячок (журнал) — дитячий журнал
 Світляк (персонаж) — персонаж DC Comics